Веть — топоним:

 Веть — деревня в Быховском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Веть — село в Хомутовском районе Курской области России.
 Веть — река в России, протекает в Псковской области.
 Веть — река в Российской Федерации, протекает в Псковской области.